Osthofen steht für:
 Osthofen, Stadt in der Verbandsgemeinde Wonnegau, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 KZ Osthofen, ein Konzentrationslager in den 1930er Jahren in der genannten Stadt nahe Worms 
 Osthofen (Wüstung), Ortswüstung in der Gemarkung von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Osthofentor, Stadttor der Hansestadt Soest, Nordrhein-Westfalen
 Osthoffen, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich